«As It Was» () — сольный сингл британского певца и актёра Гарри Стайлза (члена группы One Direction), вышедший 1 апреля 2022 года в качестве ведущего сингла с предстоящего третьего сольного альбома Harry’s House.

«As It Was» дебютировала в США под номером один в Billboard Hot 100, став второй песней Стайлза, занявшей первое место в чартах, после «Watermelon Sugar» в 2020 году. Кроме того, он занял первое место в британском чарте синглов UK Singles Chart. За пределами Соединенного Королевства «As It Was» возглавил чарты Австралии, Австрии, Бельгии (Фландрия), Греции, Ирландии, Канады, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции и Швейцарии, а также попал в первую десятку чартов Финляндии, Франции, Германии, Италии и Норвегии.

История 
Гарри Стайлс объявил название своего грядущего третьего студийного альбома Harry’s House 23 марта 2022 года, представив его обложку, 40-секундный трейлер и дату выхода альбома — 20 мая 2022 года. Пять дней спустя он объявил название своего ведущего сингла «As It Was» вместе с его фотографиями в «красном костюме без рукавов с блестками» и датой его выпуска 1 апреля 2022 года. Одновременно в разных городах появились плакаты со словами «It’s not the same as it was» («Это не то же самое, что было») и фотография Стайлза, сидящего на большом шаре. 30 марта он выпустил тизер музыкального видео, которое включало «энергичный барабанный бой» и «солнечный рифф электрогитары», и изображало его в красном комбинезоне, вращающемся по кругу на моторизованном проигрывателе.

Композиция 
«As It Was» начинается с того, что крестница Стайлза говорит: «Давай, Гарри, мы хотим пожелать тебе спокойной ночи». Музыкальные критики охарактеризовали эту песню как гитарный трек в стиле синти-поп и новой волны, что является заметным отходом от прежнего рок-ориентированного звучания Стайлза. Крис Уиллман из Variety отметил, что он сильно вдохновлен влиянием групп Depeche Mode и A-ha, а также предположил, что он перенял стиль, аналогичный синглу the Weeknd 2019 года «Blinding Lights». С лирической точки зрения «As It Was» уходит корнями в личные отношения и изображает чувство потери и одиночества. Роб Шеффилд из Rolling Stone описал эту песню как «искренний крик, который также является непреодолимым вызовом на танцполе».

Отзывы 

«As It Was» получило всеобщее признание критиков. Джордан Дарвилл из журнала The Fader описал «As It Was» как «задумчивый, но оптимистичный джем» . Шеффилд нашел эту песню одной из самых «эмоционально сильных» у Стайлза, рассматривая её как «смелую перемену» для него и отличающуюся от его предыдущей работы. Райан Дейли из NME поставил песне 5 звёзд из 5, заявив, что трек «является одой для размышлений горько-сладкой природе перемен», добавив, что «синти-поп-сингл 80-х изображает бегство от прошлого и борьбу с переменами». Дейли увидел, что «созерцательный трек намекает на то, что его грядущий третий альбом укрепит положение звезды как одного из величайших исполнителей современной поп-музыки». Бен Бомонт-Томас из The Guardian также дал песне 5 звёзд из 5, заявив, что «песня Стайлза для всех: шипучий, быстрый хит, который заставит вас щелкать каблуками». Он также положительно сравнил трек Стайлза с песней The Weeknd «Blinding Lights», «которая также тикает со скоростью 175 ударов в минуту и имеет такой же инструментальный мотив назойливого хита».

Итоговые списки

Награды и номинации

Коммерческий успех 
«As It Was» дебютировал на первом месте в американском хит-параде Billboard Hot 100, став второй песней Стайлза, занявшей место № 1 в США, после «Watermelon Sugar» в 2020 году. Также сингл возглавлял Radio Songs, Streaming Songs, Adult Top 40 и Mainstream Top 40. Песня провела 4 недели на первом месте Hot 100, но не подряд, а в три захода. 9 июля данный сингл в 4-й раз вернулся на первое место. Песня «As It Was» стала четвёртой в истории, которая четырежды становилась номером 1 после песен Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» (2019-22), 24kGoldn «Mood» (2020-21) и Дрейка «Nice for What» (2018). В дальнейшем песня взошла на 1-ую позицию в 5-ый раз, поставив абсолютный рекорд по этому показателю. На данный момент (26 сентября) песня провела 15 недель на 1-ом месте топ-10, побила рекорд по количеству недель в топ-2 и топ-3 хит-парада (24 и 25 недель соответственно).

Музыкальное видео 
Музыкальное видео вышло 31 марта 2022 года. Оно было снято в Лондоне режиссёром Таней Муиньо. В клипе Стайлз присоединяется к танцовщице Матильде Лин на вращающейся платформе и исполняет хореографию в микрорайоне Барбикан, чтобы высвободить негативные эмоции. Видео было снято в Лондоне: помимо Барбикан-центра, его также снимали в Линдли-холле в Вестминстере возле здания парламента и в бассейне с пингвинами в Лондонском зоопарке.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

История выхода

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2022 года
Синглы Columbia Records
Песни Гарри Стайлза
Песни, написанные Гарри Стайлзом
Композиции в стиле синти-поп
Песни новой волны
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100